Belle Meade ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Belle Meade (Arkansas), im St. Francis County
 Belle Meade (Collier County, Florida)
 Belle Meade (Hillsborough County, Florida)
 Belle Meade (Louisiana), im Ouachita Parish
 Belle Meade (Maryland), im Harford County
 Belle Meade (North Carolina), im Wilson County
 Belle Meade (Greenville County, South Carolina)
 Belle Meade (Greenwood County, South Carolina)
 Belle Meade (York County, South Carolina)
 Belle Meade (Blount County, Tennessee)
 Belle Meade (Davidson County, Tennessee)
 Belle Meade (Hardin County, Tennessee)
 Belle Meade (Fauquier County, Virginia)
 Belle Meade (Roanoke County, Virginia)

Sonstiges:
 Belle Meade Branch, Fließgewässer im Davidson County, Tennessee
 Belle Meade Island, Insel im Miami-Dade County, Florida

Siehe auch:
 Belle Mead